Лаберий (Laberius) е име на:

 Квинт Лаберий Дур († 54 пр.н.е. в Британия), римски трибун при Юлий Цезар
 Децим Лаберий (* 105-43 пр.н.е.), римски писател на „мими“
 Луций Лаберий Максим, управител на Египет и преториански префект 80-84 г.
 Маний Лаберий Максим, суфектконсул 89 г., легат на провинция Долна Мизия (100/101-101/102)
 Лаберия Хостилия Криспина, дъщеря на Маний Лаберий Максим и баба на Брутия Криспина, съпругата на император Комод
 Луций Фулвий Гай Брутий Презенс Лаберий, консул 153 г. и 180 г., син на Лаберия, баща на Брутия Криспина
 Гай Лаберий Приск, суфектконсул 142 г.
 Квинт Лаберий Лициниан, суфектконсул 144 г.
 Гай Юлий Руфин Лаберий Фабиан Помпоний Триарий Еруций Клар Сосий Приск, син на Гай Юлий Еруций Клар Вибиан